Il singolare del torneo di tennis Richard Luton Properties Canberra International 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrice Anabel Medina Garrigues che ha battuto in finale Yoon-Jeong Cho 6-4, 0-6, 6-4.

Teste di serie 

 Anabel Medina Garrigues (campionessa)
 Assente
 Assente
 Shahar Peer (semifinali)

 Roberta Vinci (secondo turno)
 Catalina Castaño (semifinali)
 Marta Domachowska (primo turno)
 Sofia Arvidsson (primo turno)
 Virginie Razzano (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canberra International 2006